Schöffling steht für:

 Schöffling & Co., Verlag in Frankfurt am Main
 Schöffling (Gemeinde Prambachkirchen), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Schöffling ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Schöffling (* 1947), deutsche Lektorin und Verlegerin
 Klaus Schöffling (* 1954), deutscher Verleger

Siehe auch:
 Schoeffling